Ванлёсе () — наземная станция Копенгагенского метро. Находится в районе Ванлёсе Копенгагенской агломерации (коммуны Копенгаген, Фредериксберг и Торнбю) Дании.

Станция Ванлёсе является конечной станцией для двух действующих линий метрополитена: M1 и M2. Так как Копенгагенский метрополитен входит в единую сеть общественного транспорта Копенгагена, то на станции Ванлёсе имеется выход к сети S-поездов Фредериксуннской линии (терминалы C и H) и автобусной станции.

Ссылки 
 Официальный сайт  Копенгагенского метрополитена.

Станции Копенгагенского метрополитена
Линия M1 Копенгагенского метрополитена
Линия M2 Копенгагенского метрополитена